Summertime Blues bezeichnet:

 Summertime Blues (Lied), ein Lied von Eddie Cochran
 Summertime Blues (Buch), einen Roman von Julia Clarke
 Summertime Blues (Film), einen Film von Marie Reich aus dem Jahr 2009